

Sociologie 
 Dans le domaine de la psychiatrie, on entend par fou un malade mental, c'est-à-dire une personne atteinte de troubles mentaux. Ce n'est néanmoins pas un terme scientifique, mais une dénomination utilisée par le grand public. Voyez Folie.
 Dans le langage courant, un fou est une personne idiote, stupide ou imbécile. C'est néanmoins généralement un terme utilisé comme une insulte gentillette pour parler de quelqu'un qui a des projets originaux.
 Sous l'Ancien Régime et au Moyen Âge, le fou du roi était un  bouffon attaché à la cour du roi.
 Le fou est également une figure récurrente en littérature et au théâtre, où il se distingue par son comportement ou par un handicap physique. Par exemple, dans L'Aliéniste de Machado de Assis, qui raconte la quête d'un scientifique d'une distinction nette entre fous et non-fous. Ou encore dans Le Journal d'un fou de Gogol, dans Théâtre de la cruauté d'Artaud, dans le théâtre de l'absurde de Beckett. Il est présent également dans les œuvres de Sarah Kane et de Bond. Le Fou est un des personnages centraux de L'Assassin royal de Robin Hobb.

Divers 
 Le fou est aussi une pièce du jeu d'échecs qui se déplace uniquement en diagonale.
 En zoologie, un fou est un oiseau marin de la famille des sulidés.
 En botanique, le fou est un régionalisme pour fayard, hêtre commun.
Fou est un groupe de punk-rock suisse formé en 1991.
 Diagonale des fous, course d'ultra-trail à La Réunion.
 Le  est un ancien instrument à percussion chinois.

Toponymes

 Le Puy du Fou est un lieu-dit du département français de la Vendée.
 Les gorges de la Fou, situées dans la vallée de Vallespir, dans les Pyrénées-Orientales, sont un passage étroit le long du torrent la Fou.

Voir aussi 
 Folle
 Folie